USS Olympia peut désigner :
 , un croiseur protégé américain.
 , un sous-marin nucléaire d'attaque américain de classe Los Angeles.

Olympia